

Archeologia 
 Nuraghe Ruggiu – sito archeologioco a Macomer, Sardegna

Persone 
 Georges Ruggiu – conduttore radiofonico belga della stazione ruandese Radio Télévision Libre des Mille Collines
 Luigi Ruggiu – storico della filosofia e accademico italiano
 Roberto Ruggiu – scultore olandese